Bhaderwah ist eine Kleinstadt (Municipal Committee) und Hill Station im indischen Unionsterritorium Jammu und Kashmir.

Sie liegt im Distrikt Doda. Beim Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl bei 11.084.

Die Stadt Bhaderwah liegt im Gebirge 85 km ostnordöstlich von Jammu im Flusstal des Neru, eines linken Nebenflusses des Chanab. Die Stadt liegt auf einer Höhe von . Sie ist von der Distrikthauptstadt Doda über den 35 km langen Doda Bhaderwah Highway erreichbar.

12 km südlich von Bhaderwah befindet sich der Bergsee Kailash Kund, an dem sich ein hinduistischer Wallfahrtsort befindet.

Klima 
Bhaderwah besitzt ein warm-gemäßigtes Klima.
Fast das ganze Jahr über fällt Regen in Bhaderwah. Der Monat mit der geringsten Regenmenge ist der November mit durchschnittlich 25 mm. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 1206 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 16,3 °C.

Weblinks 
 Website von Bhaderwah

Einzelnachweise 

Municipal Committee in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Ort in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Distrikt Doda
Hill Station in Indien